В ряде геральдических систем Армигер ( «оруженосец», от arma («оружие») + gerere («нести»)) — это объект (клан, отдельное лицо или юрисдикция; например государство), имеющий право использовать герб.

Этимология 
Слово заимствовано от латинского armiger («несущий оружие или доспехи»). В позднесредневековой Англии это слово относилось к оруженосцу, сопровождавшему рыцаря, однако носившему свой уникальный герб.

Армигер также использовался в качестве когномена в Древнем Риме и встречается как редкая фамилия в англоязычных странах.

Современность 
Сегодня термин армигер чётко определен только в пределах определённых юрисдикций (в основном государств), таких как Канада, Ирландия, Испания и Соединённое Королевство, где геральдика регулируется государством или геральдическим органом, таким как Геральдическая палата Великобритании, Главный герольд Канады и другими.

Примечания 

Геральдика